Edzard II de Frisia Oriental (en alemán, Edzard II. von Ostfriesland; Greetsiel, 24 de junio de 1532-Aurich, 1 de marzo de 1599) fue conde de Frisia Oriental y el hijo del conde Enno II de Frisia Oriental y de Ana de Oldemburgo.

Durante su reinado, entró en conflicto con la ciudad de Emden. Edzard era un acérrimo luterano, mientras que la ciudad de Emden era mayormente calvinista. En 1595, Emden se rebeló y, después de la intercesión de la calvinista República Holandesa, Edzard fue obligado a aceptar un alto grado de independencia de Emden.

Biografía 
Edzard II tuvo una disputa con su dominante madre, Ana. Ella había abolido su derecho de primogenitura, en un intento de frenar la influencia de la familia real sueca. Decretó que Edzard gobernaría Frisia Oriental conjuntamente con sus hermanos menores, Juan y Cristóbal. Cuando Cristóbal murió en su juventud, Edzard se encontró con una fuerte y casi odiosa rivalidad con su hermano Juan II. La lucha por el poder entre los dos paralizó cada vez más su gobierno. Después de la muerte de Juan en 1591, Edzard se convirtió en el único gobernante, pero su autoridad se había visto severamente dañada por el conflicto en curso.

A petición de los Estados, Edzard fundó el Alto Tribunal en Aurich en 1593.

En 1595, la ciudad de Emden se rebeló. En el curso de esta Revolución de Emden, la familia Cirksena fue expulsada de Emden. Bajo presión de los Estados Generales holandeses, Edzard firmó el 5 de julio de 1595 el Tratado de Delfzijl, que dio a Emden un elevado grado de independencia.

Durante el reinado de Edzard, los condes de Frisia Oriental perdieron definitivamente el Señorío de Jever. María de Jever, la última baronesa, tras morir dejó su territorio a los Condes de Oldemburgo.

Edzard murió el 1 de marzo de 1599. La Gran Iglesia de Emden rechazó permitirle ser enterrado en la cripta de la familia Cirksena, debido a que él era luterano y esa era una iglesia reformada. Fue enterrado el 13 de mayo de 1599 en la Iglesia de San Lamberto en Aurich. Fue el primer miembro de la familia Cirksena en ser enterrado ahí. Sin embargo, todos los miembros posteriores de la familia fueron enterrados en esta iglesia, hasta la extinción de la familia en 1744.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio con Catalina Vasa, hija del rey Gustavo I de Suecia, el 1 de octubre de 1559 en Estocolmo. Fue el único gobernante de Frisia Oriental que se casó con una princesa. A través de este matrimonio, la familia real sueca buscó asegurar su influencia en la costa del Mar del Norte.

Tuvieron los siguientes hijos:
Margarita (1560-1588).
Ana (1562-1621), desposó:
 en Heidelberg, el 12 de julio de 1583, al elector Luis VI del Palatinado (1539-1583)
 el 21 de diciembre de 1585, al margrave Ernesto Federico de Baden-Durlach (1560-1604)
 en Grabow, el 7 de marzo de 1617, al duque Julio Enrique de Sajonia-Lauenburgo (1586-1665)
Enno III (1563-1625), conde de Frisia Oriental. Desposó:
 el 29 de enero de 1589, a la condesa Walburgis de Rietberg, hija del conde Juan II de Rietberg
 en Esens, el 28 de enero de 1598, a Ana de Holstein-Gottorp, hija del duque Adolfo de Holstein-Gottorp
Juan III (1566-29 de septiembre de 1625), conde de Rietberg. Desposó:
 el 4 de marzo de 1601, a su sobrina, la condesa Sabina Catalina, hija de su hermano Enno III
Cristóbal (1569-1636), desposó:
 el 13 de agosto de 1613 a Lambertine de Ligne (1593-1651)
Edzard (¿1572?-1573).
Isabel (¿1572?-1573).
Sofía (1574-1630).
Carlos Otón (1577-1603).
María (1582-1616), desposó:
 el 1 de septiembre de 1614,  a Julio Ernesto de Brunswick-Dannenberg (1571-1636); fue su primera esposa

Edzard II fue un ancestro de las reinas Isabel II del Reino Unido y de Beatriz de los Países Bajos.

Ancestros 

Condes de Frisia Oriental